Пеньямельера-Альта () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 92,19 км². Население — 651 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии
Населённые пункты Астурии